Perfecta bezeichnet:

 einen Markennamen des ehemaligen französischen Automobilherstellers Darracq
 den Markennamen des ehemaligen italienischen Automobilherstellers Bender e Martiny